Jorissen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Jorissen (1924–2011), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Matthias Jorissen (1739–1823), deutscher reformierter Pfarrer und Kirchenliederdichter
 Theodorus Jorissen (1833–1889), niederländischer Historiker

Siehe auch
 Jörissen